Фингал може да се отнася за:

 Фингал – пещера в Хебридски острови
 Фингал – кратер на Ида
 Фингал – графство